

Astronomia
 88795 Morvan – asteroide della fascia principale

Geografia
 Morvan – massiccio montagnoso francese in Borgogna
 Alligny-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Nièvre 
 Baguer-Morvan – comune francese situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Brazey-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Côte-d'Or
 Champeau-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Côte-d'Or
 Chissey-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira
 Cussy-en-Morvan – comune francese  situato nel dipartimento della Saona e Loira
 Dompierre-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Côte-d'Or
 La Celle-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira
 Miniac-Morvan – comune francese abitanti situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Montigny-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Nièvre
 Moux-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Nièvre
 Ouroux-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Nièvre
 Roussillon-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-André-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Nièvre
 Saint-Hilaire-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Nièvre
 Villiers-en-Morvan – comune francese situato nel dipartimento della Côte-d'Or

Persone
 Augustin Marie Morvan (1819-1897) – fisico, politico e scrittore francese
 Charles le Morvan (1865-1933) – astronomo francese
 Fab Morvan (1966) – cantante, autore, ballerino e modello francese
 Françoise Morvan (1958) – scrittore francese
 Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde (1648-1734) – presbitero, scrittore moralista e religioso, storico e traduttore francese
 Jean-David Morvan (1969) – fumettista francese
 Joseph Morvan (1924-1999) – ciclista su strada francese
 Morvan Lez-Breizh (750-818) – primo sovrano della Bretagna unificata

Altro
 Herbularium du Morvan – giardino botanico di Saint-Brisson
 Malattia di Morvan – denominazione passata della siringomielia